Scruton ist der Familienname folgender Personen:

 Christopher Scruton (1911–1990), britischer Ingenieur
 Gordon Scruton (* 1947), Bischof der Episkopalkirche der Vereinigten Staaten von Amerika
 Howard Scruton (* 1962), kanadischer Eishockeyspieler
 Nick Scruton (* 1984), britischer Rugby-Spieler
 Roger Scruton (1944–2020), britischer Schriftsteller und Philosoph